Jezioro Trzygłowskie – zespół dwóch jezior na Równinie Gryfickiej, położonych w woj. zachodniopomorskim, w gminie Gryfice:
 Jezioro Trzygłowskie Pierwsze – jezioro północne
 Jezioro Trzygłowskie Drugie – jezioro południowe